Assaf Cohen (Mountain View (condado de Santa Clara), 31 de outubro de 1972) é um ator norte-americano.

Infância
Cohen nasceu em Mountain View, na Califórnia e cresceu em Palo Alto, também na Califórnia, onde sua família estabeleceu-se após viver muitos anos em Israel. Cohen é de ascendência iemenita, russo e israelense. Formou-se na Universidade da Califórnia em Berkeley, com o grau de B.A. em Biologia integrativa.

Carreira
Cohen trabalhou por alguns anos nos teatros regionais, tais como The Magic, Marin Shakespeare Company, Marin Theatre Company TheatreWorks, San Francisco Shakespeare Festival e PCPA Theaterfest. Ele então se mudou próximo à região leste e obteve o grau de AMF na Escola Mason Gross das Artes da Universidade Rutgers, onde estudou com professores de atuação William Esper, Maggie Flanigan e Deborah Hedwall, todos naturais de Nova Iorque. Mais tarde, mudou-se a Los Angeles, onde se apresentou em teatros, incluindo South Coast Repertory (SCR) e começou sua carreira no cinema e na televisão.

Ligações externas
Assaf Cohen / TVSA

Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Atores de televisão
Naturais de Mountain View (condado de Santa Clara)
Alunos da Universidade da Califórnia em Berkeley
Alunos da Universidade Rutgers